W kan henvise til:

 W – bogstav
 W (Whigfield album) – album af Whigfield
 W (nationalpark) – nationalpark i grænseområdet mellem Niger, Benin og Burkina Faso
 W (film fra 1974) – amerikansk film fra 1974
 W (magasin) – amerikansk modemagasin
 W (postområde) – postområde i London
 W (tv-serie) – en sydkoreansk tv-serie